Jíra je jedna z domáckých podob mužského osobního jména Jiří, existuje však také jakožto české příjmení. Existuje více encyklopedicky významných osob s tímto příjmením:

 Anděla Kozáková-Jírová (1897–1986) – první žena v Československu, která získala akademický titul doktorky práv
 Jan Jíra (* 1937) – český herec a producent
 Jiří Jíra (* 1929) – český politik KSČ, za normalizace čs. ministr spojů
 Josef Jíra (rozcestník) – více osob
 Luboš Jíra – více osob
 Milan Jíra (klavírista) (1935–2016) – český klavírista, hudební skladatel, publicista, dirigent a pedagog
 Milan Jíra (imunolog) – český lékař, imunolog, emeritní přednosta Ústavu imunologie 3. LF UK
 Petr Jíra (* 1978) – český hokejista
 Václav Jíra (fotbalista) (1921–1992) – český fotbalista
 Václav Jíra (* 1939) – český výtvarník

jiný význam
 Jíra z Roztok – milec krále Václava IV.

Podobná slova a příjmení 
 Jírů
 Jura
 Jiránek
 Juraj
 Jirků
 Jirák